Чемпионат СССР 1954 года в классе «Б» проходил в два этапа: на первом этапе 36 клубов  в трёх зонах определяли участников финалов (по две лучших команды из каждой зоны); на втором этапе участники финала разыграли путёвку в класс «А».

Зональный этап

I зона

II зона

III зона

Финал 
Финальный турнир в классе «Б» прошёл в Сталино. По две лучших команды из каждой зоны в однокруговом турнире определили победителя, получившего путёвку в класс «А».

Итоговая таблица

Матчи

Переходные игры. Команды класса «Б» — чемпионы республики 

 «Калев» (Таллин) — «Динамо» (Таллин) — 0:1, 0:1.
 ОДО (Тбилиси) — ТТУ (Тбилиси) — 2:2, 6:1.
 «Локомотив» (Алма-Ата) — «Динамо» (Алма-Ата) — 2:1, 3:0.
 «Спартак» (Ашхабад) — «Локомотив» (Мары) — 7:0, 3:1.
 «Спартак» (Ташкент) — «Динамо» (Ташкент) — 0:0, 3:1.
 «Пищевик» (Минск) — сборная команда г. Пинска — 5:1, 6:0.
 «Буревестник»(Кишинев) — «Наука» (Кишинев) — 1:2, 3:0, +:-.
 ОДО (Киев) — «Машиностроитель» (Киев) — 2:0, 3:2.
 «Красная звезда» (Петрозаводск) — «Динамо» (Петрозаводск) — 0:2, 2:0, 3:0.
 «Искра» (Фрунзе) — сборная команда г. Фрунзе — 1:1, 2:1.

По результатам переходных игр «Калев» (Таллин) уступил своё место в классе «Б» «Динамо» (Таллин). Остальные команды сохранили представительство. В зимней паузе снова произошли изменения в проведение розыгрыша 1955 года.

«Спартак» (Ашхабад), «Искра» (Фрунзе), команда города Ленинабада, «Красная звезда» (Петрозаводск) решением республиканских комитетов сняты с розыгрыша 1955 года. В последующие годы их снова включат в первенство страны.

«Металлург» (Одесса) переименована в «Пищевик», «Локомотив» (Алма-Ата) переименована в «Урожай», «Зенит» (Москва) сменила прописку и переместилась Калининград, Московской области.

Выбыли из розыгрыша страны «Химик» (Москва) и «Пищевик» (Минск). Включена в розыгрыш 1955 года команда города Ступино — чемпион РСФСР 1954 года.

Ссылки 

 Класс «Б» СССР 1954 на КЛИСФ
 Результаты на WildStat.ru

Чемпионат СССР по футболу 1954
1954